Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Holland''' :

 L' est le premier sous-marin moderne américain en service de 1900 à 1905 ;
 L' est un ravitailleur de sous-marins en service de 1926 à 1947 ;
 L' est un ravitailleur de sous-marins en service de 1963 à 1996.

Holland